Étienne de Crécy
 EDC (endocrine disruptive chemicals) – zanieczyszczenia ingerujące w gospodarkę hormonalną organizmu
 1,2-dichloroetan (dichlorek etylenu, ang. )
 zestaw EDC – zestaw surwiwalowy do codziennego noszenia

Przypisy